

Astronomia 
 679 Pax – asteroide del sistema solare

Codici 
 PAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port-de-Paix (Haiti)
 pax – codice ISO 639-3 della lingua pankararé
 Pax, passenger, passeggero – Terminologia turistico-commerciale

Geografia 
 Pax – città della contea di Fayette, Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)

Mitologia 
 Pax – (dal termine latino per pace), dea della pace nella mitologia romana, corrispondente alla greca Eirene

Storia 
 Pax romana – periodo di pace imposta sugli stati all'interno dell'Impero romano, dal 29 a.C. al 180 d.C.
 Pax americana – periodo di pace in occidente iniziato alla fine della seconda guerra mondiale

Intrattenimento 
 PAX Network – defunta rete televisiva statunitense
 PAX – fiera dedicata a videogiochi, giochi da tavolo e videogiochi arcade

Altri progetti